Одиночный турнир среди девушек на Открытом чемпионате Австралии по теннису разыгрывается с 1930 года.

Ссылки 
 Список финалов на официальном сайте турнира

Победители Открытого чемпионата Австралии по теннису
Международные турниры
Списки:Спорт в Австралии